Le qualificazioni del singolare  femminile dell'Estoril Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Tamira Paszek (qualificata)
  Nastas'sja Jakimava (qualificata)
  Arantxa Rus (secondo turno)
  Vesna Dolonc (primo turno)

 Petra Martić (primo turno)
 Heather Watson (ultimo turno)
 Aleksandra Panova (primo turno)
 Michaëlla Krajicek (primo turno)

Qualificate

  Tamira Paszek
  Nastas'sja Jakimava

  Beatriz García Vidagany
  Sloane Stephens

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Estoril Open 2011
WTA Tour 2011